Ратген () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Ратген, Карл (1856—1921) — немецкий экономист, педагог, первый ректор Гамбургского университета.
 Ратген, Фридрих (1862—1942) — немецкий химик, первый директор химической лаборатории Королевских музеев Берлина.